Rusk ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Rusk (1909–1994), US-amerikanischer Politiker
 Harry Welles Rusk (1852–1926), US-amerikanischer Politiker
 Jeremiah McLain Rusk (1830–1893), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Jefferson Rusk (1803–1857), US-amerikanischer Politiker
 Walter Rusk (1910–1940), britischer Motorradrennfahrer
 William Sener Rusk (1892–1984), amerikanischer Kunsthistoriker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rusk (Indiana)
 Rusk (Michigan)
 Rusk (Texas)
 Rusk (West Virginia)
 Rusk (Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Rusk (Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Rusk (Rusk County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Rask